ОАО «Резинотехника» (Борисовский завод «Резинотехника»; ) — белорусская компания по производству резиновых изделий, расположенная в городе Борисов Минской области.

История 
Предшественником завода считается артель «Звезда», производившая резиновую обувь. Она была основана, по разным данным, в 1949 или 1947 году. В 1956 году артель была преобразована в Борисовский завод резинотехнических изделий. В том же году началось производство резинотехнических изделий для электротехнической промышленности и холодильников, а также резиновых мячей. В 1966 году началась реконструкция завода. Началось производство уплотнительных колец, колец к крышкам консервных банок, шлангов к доильным аппаратам и другой продукции. В 1971 году предприятие вошло в состав Белорусского производственного объединения резиновых технических изделий, в 1976 году преобразованного в ПО «Беларусьрезинотехника» с головным предприятием в Бобруйске. В 1991 году завод преобразован в арендное предприятие «Борисовский завод резиновых изделий», в 1993 году — в народное предприятие «Резинотехника», в 1996 году — в открытое акционерное общество «Резинотехника».

Современное состояние 
Предприятие выпускает различные резиновые смеси, комплектующие для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, железнодорожного транспорта, строительства, сельского хозяйства, товары народного потребления.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Предприятия Борисова
Компании Белоруссии
Предприятия химической промышленности СССР
Производители резиновых изделий